Андрей Валерьевич Башкиров (22 июня 1970, Шелехов, СССР) — российский хоккеист, левый нападающий.

Биография 
Начинал играть в России за «Ермак» (Ангарск) и воскресенский «Химик». Немало попутешествовал по Северной Америке, играя в Шарлотте и Хантингтоне (Восточно-побережная хоккейная лига), в Провиденсе (АХЛ) и в Детройте, Лас-Вегасе и Форт-Уэйне (ИХЛ). Лучший показатель в сезоне 1997/98 — 28 голов, 48 голевых передач за Форт-Уэйн в 65 матчах.

С 2001 по 2005 выступал за «Лозанну» в чемпионате Швейцарии. В 2004/05 провел 22 матча за череповецкую «Северсталь», забросив одну шайбу и сделав две передачи. В 2005 вернулся в Швейцарию. В 2006 году после предложения омского «Авангарда», вернулся в Россию. Играл в ХК МВД (Московская область) и «Сибири».

После окончания сезона 2009/2010 завершил карьеру игрока.

Статистика 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки «Форт-Уэйн Кометс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Квебек Цитаделлс»
Игроки ХК «Лозанна»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Цуг»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»